Бейнар () — польская фамилия. Известные носители:

 Бейнар, Владислав Александрович — подполковник Русской императорской армии, дивизионный генерал Войска польского, герой Первой мировой войны.
 Бейнар, Георгий Александрович (1892—1943) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Бейнар, Леон Лех (1909—1970) — польский писатель. 

 Бейнар, Моника — польская легкоатлетка.

См. также 
 Бейнар-Бейнарович